Карл Се́ста (; 18 марта 1906, Вена — 12 июля 1974, Хайнбург-ан-дер-Донау) — австрийский футболист, игравший на позиции защитника. По завершении игровой карьеры — тренер. Выступал, в частности, за клубы ВАК и венскую «Аустрию», а также национальную сборную Австрии.

Трёхкратный обладатель Кубка Австрии. Обладатель Кубка Митропы.

Клубная карьера 
Родился 18 марта 1906 года в городе Вена. Воспитанник юношеских команд футбольного клуба «Форвертс XI». Во взрослом футболе дебютировал в 1924 году выступлениями за команду клуба «Зиммерингер СК», в которой провел три сезона. В течение 1927—1928 годов защищал цвета чехословацкой команды «Теплицер». В 1928 году присоединился к составу клуба «Винер Атлетик». Сыграл за венскую команду следующие шесть сезонов своей игровой карьеры. За это время завоевал титул обладателя Кубка Австрии.

В 1934 году заключил контракт с клубом «Аустрия» (Вена), в составе которого провел следующие девять лет своей карьеры. За это время добавил в перечень своих трофеев ещё два титула обладателя Кубка Австрии, становился обладателем Кубка Митропы.

С 1943 по 1946 год играл в составе клубов «Маркерсдорф» и «Ферст Виенна» .

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Хельфорт», за команду которого выступал в 1946 году.

Выступления за сборные 
22 мая 1932 года дебютировал за национальную сборную Австрии в матче Кубка Центральной Европы против сборной Чехословакии (1:1). В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 14 лет, провел в форме главной команды страны 47 матчей, забив 1 гол.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1934 года в Италии, где вместе с командой достиг полуфинала.

В 1938 году, после Аншлюса, когда Австрию присоединил Третий рейх, новым руководством страны был организован примирительный матч между Австрией и Германией. Протокол встречи подразумевал, что перед началом встречи обе команды будут приветствовать руководство страны традиционно поднятой правой рукой, так и было, но только двое игроков не подняли рук, одним был Маттиас Синделар, вторым — Карл Сеста.

Гол за сборную

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 1947 году возглавив тренерский штаб клуба «Винер Шпорт-Клуб», покинул пост в 1948 году. В 1949 году вновь стал главным тренером команды «Винер Шпорт-Клуб», тренировал венскую команду два года. В течение 1952—1953 годов возглавлял немецкий клуб «Аугсбург». Последним местом тренерской работы был клуб «Аустрия» (Зальцбург), главным тренером команды которого Карл Сеста был с 1954 по 1955 год.

Умер 12 июля 1974 года на 69-м году жизни в городе Хайнбург-на-Дунае .

Достижения 
 Обладатель Кубка Австрии (3):
 ВАК 1930/31
 «Аустрия» (Вена) 1934/35, 1935/36

 Обладатель Кубка Митропы:
 «Аустрия» (Вена) 1936

Статистика выступлений

Примечания 

Родившиеся в Вене
Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Зиммеринг»
Игроки ФК «Фёрст»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Аугсбург»
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Ред Булл» Зальцбург